Kaczynski ou Kaczyński peut désigner :

 Lech Kaczyński (1949-2010), président de la République de Pologne de 2005 à 2010 ;
 Jarosław Kaczyński (né en 1949), président du Conseil des ministres polonais de 2006 à 2007 et frère jumeau du précédent ;
 Theodore Kaczynski (né en 1942), terroriste américain connu sous le surnom de Unabomber.